Les Poux du sorcier est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Anne Wilsdorf, paru en 2001 dans la collection "mes premiers J'aime Lire" des éditions Bayard du groupe Bayard presse.

L'héroïne 
Sidonie, enlevée par le sorcier.

Les protagonistes 
 le sorcier
 son chat noir
 les poux
 Jérémie, camarade de classe de Sidonie

L'histoire 
L'action se déroule dans des temps reculés, à l'époque où un sorcier enlevait les gens d'un village pour les manger. Il enlève donc la petite Sidonie, mais comme il n'a plus faim, il la garde pour son prochain repas. Profitant de la nuit, Sidonie va fouiner dans les livres de formules magiques du sorcier et elle en trouve une qui permet de se transformer comme on le souhaite. Mais il ne faut surtout pas oublier la deuxième formule qui permet de retrouver son apparence, sinon on reste définitivement transformé. Ainsi Sidonie se change en chat pour s'échapper, mais elle oublie la formule qui lui permet de reprendre son aspect de petite fille. Heureusement pour elle, il y a les poux, que le chat du sorcier lui a transmis.

Exploitation pédagogique 
 inventer des formules magiques avec des rimes (petites contines)
 sorciers et sorcières dans les contes

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse